Elf:

Организации 
 Earth Liberation Front (ELF) —  Фронт освобождения Земли, экстремистское экологическое движение.

Файлы 
 ELF (Executable and Linkable Format — формат исполняемых и компонуемых файлов) — формат файлов, используемый во многих UNIX-подобных ОС.

Музыкальные группы  
 Elf (в 1967—1968 годах — The Electric Elves, в 1968—1969 годах — The Elves) — американская рок-группа. Создана в 1967 году Ронни Джеймсом Дио.
 Elf Power — инди-рок-группа, появившаяся в 1994 году, в Атенсе.

Предприятия 
  — французский нефтяной концерн, производящий машинные масла. Позже вошёл в состав компании Total.

Волны 
 ELF (Extremely low frequency) — радиоволны крайне низкого частотного диапазона.

См. также 
 Эльф (значения).